'Agnes Bernauer' ist eine 1977 von Carl Feldmaier eingeführte Lilienhybride. Sie ist ein 'Bloodtiger'-Sämling. Es ist eine bis zu 120 Zentimeter hohe asiatische Hybride mit orangeroter bis rötlicher, seitwärts gerichteter Blüte mit dunkelbraunen Sprenkeln. Sie blüht im Juli, bildet Achselbulben und eignet sich als Gartenlilie. Benannt ist sie nach Agnes Bernauer.

Literatur 

 Carl Feldmaier, Judith McRae: Die neuen Lilien. Ulmer, Stuttgart 1982, ISBN 3-80016-121-4, S. 151.

Pflanzenhybride
Lilien
Agnes Bernauer als Namensgeber